Градски окръг Йоханесбург () е един от осемте градски окръга на Република Южна Африка, разположен в провинция Гаутенг. Общата му площ е 1645 км2. Населението му през 2007 година е 3 888 180 души. Негов административен център е град Йоханесбург.

История 
В годините на апартейда окръга е бил поделен на 11 региона, като 7 за бели и 4 за чернокожи или цветнокожи.

Административно деление 
Окръга е поделен на 7 административни региона.

Население 
Населението на окръга през 2007 година е 3 888 180 души, от тях:
 74,79 % – чернокожи
 15,02 % – бели
 5,90 % – цветнокожи
 4,30 % – индийци и азиатци

Градски зони

Външни препратки 
 Официален сайт

Градски окръзи на РЮА
Гаутенг